Красковский — фамилия. Известные носители:

 Красковский, Александр Иванович (1858—1894) — киевский врач, музыкальный и литературный критик.
 Красковский, Андрей Алексеевич (1871—?) — член II Государственной думы от Минской губернии, крестьянин.
 Красковский, Вольтер Макарович (1931—2008) — советский военачальник, генерал-полковник авиации, командующий войсками противоракетной и противокосмической обороны (1986—1991).
 Красковский, Иван Игнатьевич (1880—1955) — деятель украинского и белорусского национально-освободительного движения.
 Красковский, Ипполит Феофилактович (Феофилович) (1845—1899) — русский прозаик и журналист.
 Красковский, Сергей Александрович (1903—?) — советский геолог, геофизик.

См. также 
 Юскевич-Красковский, Николай Максимович (? — 1917) — русский публицист, националист и монархист.